Carlos Alves (São João Nepomuceno), distrito da cidade brasileira de São João Nepomuceno, em Minas Gerais.
Carlos Alves (piloto), ex-piloto brasileiro de stock-car e sambista.
Carlos Alves Júnior, goleiro português.

Outros
Carlos Alves de Souza Filho, diplomata brasileiro
Carlos Eduardo Alves, político brasileiro
Avenida Carlos Alves, escola de samba brasileira da cidade de São João Nepomuceno

Ver também 
José Carlos Alves (desambiguação)

Desambiguações de antropônimos